Turniej o Złoty Kask 1994 – rozegrany w sezonie 1994 turniej żużlowy z cyklu rozgrywek o „Złoty Kask”. W finale zwyciężył Tomasz Gollob z Polonii Bydgoszcz.

Finał 
 Wrocław, 4 sierpnia 1994
 Sędzia: Włodzimierz Kowalski

Bibliografia 
 Złoty Kask 1994
 Wyniki zawodów o Złoty Kask 1994

1994
1994 w sporcie żużlowym
1994 w polskim sporcie